Boaesperencense – abitanti di Bela Vista da Caroba
Boaesperencense – abitanti di Boa Esperança do Iguaçu